«Страсбур» () — французский баскетбольный клуб из города Страсбург.

О клубе 
Основан в 1929 году, в 1938 году впервые принимает участие в соревнованиях высшей лиги чемпионата Франции. В 1949 году вновь опускается в низшие дивизионы, поднимется в элиту в 1961 году. Выступает не стабильно, перемещаясь между высшим и низшими дивизионами. В 1994 году становится финалистом кубка Франции, что позволяет клубу принять участие в Кубке Корача, в 1998 году выигрывает первое место в первом дивизионе (Pro B), выходит в высшую лигу. В 2005 году становится чемпионом Франции и получает право на участие в турнире Евролиги 2005/2006. В 2013 году занимает второе место в национальном чемпионате и отбирается в соревнования Евролиги 2013/2014.

Титулы 
 Чемпион Франции дивизион Pro А: 2009
 Чемпион Франции дивизион Pro B: 1999

Сезоны

Ссылки 
 Официальный сайт

Баскетбольные клубы Франции
Участник баскетбольной Евролиги